Nitócris pode significar:

 Nitócris, rainha do Egito e, segundo Heródoto, a única mulher a reinar
 Nitócris I, uma sacerdotisa do Egito
 Nitócris da Babilônia, filha de Nabucodonosor II, esposa de Nabonido e mãe de Belsazar, fez grandes obras na cidade.